Kronprinsessa kan syfta på:

 Kronprinsessa – antingen en kvinnlig tronarvinge, eller hustrun till en manlig sådan (kronprins), se tronarvinge
 Kronprinsessan Victoria –  Sveriges tronarvinge och hertiginna av Västergötland
 Kronprinsessan (roman) – en roman från 2002 av Hanne-Vibeke Holst
 Kronprinsessan (TV-serie) – en TV-serie av SVT från 2006